

Васил Левський — Національний герой Болгарії, революціонер.
 Васил Левський () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Карлово.
 Васил Левський () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Алфатар.
 Васил Левський () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Опан.
 Васил Левський () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Стадіон «Васил Левський» — стадіон у Софії, найбільша спортивна арена Болгарії.
 Станція метро «Стадіон Васил Левський» — станція Софійського метрополітену.

Див. також 
 Левські — громада в Плевенській області Болгарії.
 Левскі — болгарський професійний футбольний клуб з Софії.